Ахмет Арслан: Арслан, Ахмет (род. 1986) — турецкий легкоатлет.
 Арслан, Ахмет (род. 1962) — турецкий политик.
 Арслан, Ахмет (род. 1994) — немецкий футболист.
 Ахмед Арслан Алауддин (1942—2014) — иорданский военачальник.